Příjmení Podhorský nosí více osobností:

 Aleš Podhorský (1900–1964) – český divadelní herec, režisér a pedagog

 ženská varianta s přechýlením

 Kateřina Podhorská-Kometová (1807–1889) – česká operní pěvkyně

Česká příjmení